Khatti, nom donat al regne neohitita de Carquemix.
 Khatti o Hatti, antic regne hitita, capital Hattusa.